Агошков — фамилия:
 Агошков, Валерий Иванович (род. 1946) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ, главный научный сотрудник ИВМ РАН.
 Агошков, Михаил Иванович (1905—1993) — советский учёный в области горного дела, академик АН СССР и РАН.